Натуральне число 108
 108 рік до нашої ери
 108 рік нашої ери